Анастасий I:

 Анастасий I (ок. 430—518 ]) — император Византии с 491 года.
 Анастасий I (? — 401) — папа римский с 399 по 401.
 Анастасий I (ум. 599) — Патриарх Антиохийский (559—570, 593—599).